Música
Kiss of Death (álbum de Jadakiss), 2004
Kiss of Death (álbum de Motörhead), 2006

Cinema
The Death Kiss (1932), comédia com Béla Lugosi exibida no Brasil como O Beijo da Morte
Kiss of Death (1947), com Victor Mature e Richard Widmark, traduzido no Brasil como [O] Beijo da Morte
The Blood of Fu Manchu (1968), terror multinacional conhecido no Brasil como Fu Manchu e o Beijo da Morte
Kiss of Death  (1977), musical britânico para a TV
Kiss of Death  (1995), suspense com Samuel L. Jackson e Nicolas Cage (Brasil: O Beijo da Morte; Portugal: Beijo da Morte)
Kiss of Death  (2008), suspense televisivo britânico com Louise Lombard

Fotografia
O Beijo da Morte, fotografia de 1957